Striepe ist der Name von:
 Striepe (Familie), eine brandenburgische Ratsherren- und Beamtenfamilie
 Adam Friedrich Striepe (1625–1681), brandenburgischer Regierungsrat in Küstrin
 Hoyer Friedrich Striepe (1627–1670), zwischen 1669 und 1670 Bürgermeister von Berlin
 Hoyer Striepe (1586–1639), brandenburgischer Geheimer Kammersekretär und Pfennigmeister
 Sebastian Friedrich Striepe († 1709), zwischen 1699 und 1708 Bürgermeister von Berlin
 Sebastian Striepe (1582–1649), brandenburgischer Staatsmann